— аниме-студия, основанная в 1996 году. 4 августа 2020 года было объявлено о банкротстве.

История студии 
История студии ARMS тесно связана со студией Kikan (). Последняя была основана в апреле 1993 года Кэйдзи Кусано () и Ёсивой Тотирой (). Студия выпускала аниме в жанре хентай (например, OAV La Blue Girl), но в то же время занималась анимацией с более низкими возрастными рейтингами (например, сериал Shima Shima Tora no Shimajirou).

В 1996 году руководством студии было принято решение выделить производство аниме для лиц от 18 лет в отдельную единицу бизнеса, для чего была основана студия ARMS, руководителем которой был назначен Осаму Симидзу (). За период с 1996 по 2004 год студия придерживалась избранного курса и выпустила множество работ для взрослой аудитории. Несомненным успехом можно назвать выпуск, совместно с Ясуоми Умэцу, аниме Kite в 2000 году.

В 2004 году, из-за спада продаж, производство анимации было переориентировано на жанр этти. Дебютом студии в новом жанре стал сериал Mezzo. Позднее вышел сериал «Эльфийская песнь» режиссёра Мамору Камбэ. 2005 год был отмечен сотрудничеством с Gonzo над сериалом «Кровь Триединства». С 2005 года студия работала над сериалом Himawari, который вышел позднее, в 2007 году. Среди совместных работ студии можно отметить Bleach: Memories of Nobody для Studio Pierrot.

В 2007 и 2008 годах наиболее успешными работами стали Ikkitousen: Dragon Destiny, срежиссированный Коити Охатой, «Кайт-избавительница» под руководством Ясуоми Умэцу и Kiss and Cry.

С 2015 года студия в основном работала над производством телесериалов с Genco и Gross Subscription, а также для других компаний.

31 августа 2017 года изменилось название компании на «Common sense Co., Ltd.». 31 мая 2020 года общее собрание акционеров заявило о начале процедуры упразднения. 22 июля окружной суд Токио вынес решение о ликвидации.

Хронология работ студии 
Полнометражные
  (2007).

OVA, предназначенные для лиц от 18 лет
  (1998)
  (1998—2000)
  (1999)
  (2000)
 
  (2001)
  (2001)
  (2001)
  (2002)
  (2002)
  (2003)
  (2003)
  (2003)
  (2003)
  (2004)
  (2004)
  (2005)
  (2005)
  (2005)

OVA
  (2002)
  (2005)
  (2007)
  (2008)
  (2019)

TV
  (2004)
  (2004)
  (2004)
  (2006)
  (2006)
  (2007)
  (2007)
  (2007)
  (2012)
  (2013)
  (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студии ARMS
 ARMS на AnimeNewsNetwork

Аниме-студии
Компании-производители и издатели хентая
Компании, упразднённые в 2020 году